Бе́лый Нил:

 Белый Нил — река в Судане.
 Белый Нил — одна из 17 провинций Судана.